Джордж Хайд:
* Хайд, Джордж (1877—1937) — австралийский адмирал, первый в истории полный адмирал австралийского флота.
 Хайд, Джордж (1882—1968) — американский писатель, этнолог и историк.
 Хайд, Джордж (1888—1963) — американский конструктор стрелкового оружия.
 Хайд, Джордж (1905—1974) — австралийский легкоатлет.